Караковский — русская фамилия. Известные носители:

 Караковский, Владимир Абрамович (1932—2015) — советский и российский педагог, народный учитель СССР;
 Караковский, Алексей Владимирович (род. 1978) — российский писатель, поэт, музыкант, литературный и музыкальный критик.